Le Stadionul Motorul peut faire référence à deux stades roumains :
 Stadionul Motorul (Arad)
 Stadionul Motorul (Oradea)